DEF steht für:
 Ehemalige Deutsche Emailwarenfabrik von Oskar Schindler, heute Museum, siehe Fabryka Emalia Oskara Schindlera
 Deutscher Evangelischer Frauenbund, protestantische Frauenorganisation
 Diesel Exhaust Fluid, eine als AUS 32 genormte Harnstofflösung zur Abgasnachbehandlung
 Disarmed Enemy Forces, amerikanische Bezeichnung für Angehörige von Wehrmacht und Waffen-SS, die erst nach der bedingungslosen Kapitulation in Gefangenschaft kamen
 NUTS-1-Regionenkürzel des deutschen Bundeslandes Schleswig-Holstein 

Def steht für:
 Daf (Musikinstrument), unterschiedliche Rahmentrommeln, die im Mittleren Osten und Zentralasien verbreitet sind
 Dezfuli, Dialekt der Persischen Sprache (Kennung laut ISO 639-3)
 Mos Def (* 1973), US-amerikanischer Hip-Hop-Musiker und Schauspieler
 Ms Def, österreichische Rapperin

def steht für:
 Dezfuli (ISO-639-3-Code), Südwest-Iranischer Dialekt

Siehe auch:
 Def American, US-amerikanisches Plattenlabel
 Def Jam Recordings, US-amerikanisches Plattenlabel
 Def Jux, US-amerikanisches Plattenlabel
 So So Def Recordings, US-amerikanisches Plattenlabel

DEF